Huie ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Huie (1920–2010), jamaikanischer Maler
 Janice Riggle Huie (* 1946), Bischöfin der Evangelisch-methodistischen Kirche
 William Bradford Huie (1910–1986), US-amerikanischer Schriftsteller

Sonstiges:
 Huie-Kliffs, Felsenkliffs im Queen Elizabeth Land, Antarktika